Birac puede referirse a: 

 Birac (Charente), comuna francesa situada en Charente.
 Birac (Gironda), comuna francesa situada en Gironda.